Il singolare dell'ATP Buenos Aires 1995 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Àlex Corretja era il detentore del titolo.

Carlos Moyá ha battuto in finale Félix Mantilla 6-0, 6-3.

Teste di serie

  Gilbert Schaller (primo turno)
  Albert Costa (secondo turno)
  Marcelo Ríos (secondo turno)
  Alberto Berasategui (quarti di finale)

n/a
 Francisco Clavet (primo turno) 
 Javier Sánchez (secondo turno) 
 Bohdan Ulihrach (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Buenos Aires 1995
ATP Tour 1995